12-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 7 липня 2002 року по 18 червня 2003 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 16 команд:

 — команди, що піднялися з першої ліги.

22 липня 2002 року команда СК «Волинь-1» (Луцьк) змінила назву на «Волинь».

17 грудня 2002 року рішенням Бюро ПФЛ назва команди «Металург» Маріуполь змінена на «Іллічівець».

25 лютого 2003 року рішенням Бюро ПФЛ назва команди «Поліграфтехніка» змінена на ФК «Олександрія».

Підсумкова турнірна таблиця
|}

Після закінчення сезону команда ФК «Олександрія» (Олександрія) знялася з чемпіонату, і завдяки цьому команда «Металург» (Запоріжжя) залишилася у вищій лізі.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Вища ліга 2002/2003 на офіційному сайті ФФУ
 Вища ліга 2002/2003 на сайті Олексія Кобизєва
 Вища ліга 2002/2003 на сайті Дмитра Трощія
 Вища ліга 2002/2003 на сайті Footballstat
 Чемпіонат України 2002/2003 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003: друга ліга
 Кубок України з футболу 2002—2003

2002 у футболі
2003 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2002 в українському спорті
2003 в українському спорті